Steno, gènere monotípic al qual pertany el dofí rostrat, dofí que viu en aigües profundes càlides i tropicals d'arreu del món
 Steno (cràter), cràter d'impacte a l'hemisferi nord de la cara oculta de la Lluna
 Steno-Apollo (cràter), cràter d'impacte de la Lluna, la missió Apollo 17 el visità, anomenant-lo simplement Steno durant la missió
 Steno (cràter marcià), cràter d'impacte del planeta Mart
 Steno (director de cinema) (Roma, 1915-88), director i guionista de cinema italià, conegut per les seves popularíssimes comèdies entre els anys 50 i 80      
 Michele Steno, estadista venecià que va exercir de dux de Venècia des del 1400 fins a la seva mort

 Nicolaus Steno  o Niels Stensen (Copenhaguen, 1638 - Schwerin, 1686), pioner de l'anatomia i la geologia danès